Juk, een hulpmiddel om twee trekdieren met elkaar te verbinden om zodoende grotere lasten te kunnen verplaatsen
Congee, een voedingsmiddel, in de Koreaanse keuken juk genoemd
JuK met een hoofdletter K is de naam van een computerprogramma
Juk is een Noord-Groningse familienaam afkomstig uit Zandeweer